Amerikai Egyesült Államok
 Calvin (Arkansas)
 Calvin (Észak-Dakota)
 Calvin Township (Jewell megye, Kansas)
 Calvin (Louisiana)
 Calvin Township (Michigan)
 Calvin (Nyugat-Virginia)
 Calvin (Oklahoma)
 Calvin (Virginia)
egyéb
Kálvin János